Абабурко — білоруське прізвище.

Відомі особи 

 Микола Абабурко (1941) — білоруський мовознавець;
 Янка Абабурко (1921–2009) — білоруський священник у Великій Британії.

Білоруські прізвища